

Geografia 
 Francia
 Mortemart – comune nella regione della Nuova Aquitania
 Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart – comune nella regione della Nuova Aquitania

Persone 
 Gabriel de Rochechouart de Mortemart – nobile francese
 Gabrielle de Rochechouart de Mortemart – nobildonna francese
 Louis Victor de Rochechouart de Mortemart – generale delle galere e maresciallo di Francia